Příjmení Hollý nese více různých osobností:

 Anton Hollý (1915–1989), slovenský malíř, grafik a pedagog
 Ján Hollý (1785–1849) – slovenský básník a překladatel, povoláním katolický kněz
 Jozef Hollý (1950–2020) – slovenský fotbalista, obránce a záložník
 Marek Hollý (* 1973) – slovenský fotbalista, záložník
 Martin Hollý (rozcestník) – rozcestník
 Stanislav Hollý (1925–1982) – slovenský a československý politik

Související články 
 Holý

Slovenská příjmení